Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde fand am 9. und 10. März 2002 in Oelde statt.

Aufstieg 
Für den Aufstieg qualifizierten sich die Regionalliga-Meister DHC Hannover (Nord), Berliner Sport-Club (Ost), Münchner SC (Süd) und Crefelder HTC (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 01/02

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2001
Hockey 2002